Ростисла́в Яросла́вич — несколько удельных князей в Киевской Руси:
 Ростислав Ярославич (ум. 1153) — князь пронский (1129—1143), рязанский (1143—1145), муромский (1145—1153).
 Ростислав Ярославич (1173 — после 1212) — князь сновский в 1203, вышгородский в 1212.